Guanta peut désigner :

Toponymes

Guanta : l'une des 21 municipalité de l'État d'Anzoátegui ;
 Guanta : chef-lieu de la municipalité de Guanta dans l'État d'Anzoátegui ;
 Capitale Guanta : l'une des deux divisions territoriales et statistiques paroisses civiles de la municipalité de Guanta dans l'État d'Anzoátegui ;
 Península de Guanta : localité de la division territoriale et statistique de Capitale Guanta de la municipalité de Guanta dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme